Бабиле́ — фамилия и топоним:
 Бабиле, Жан (1923—2014) — французский танцовщик, балетмейстер и актёр.
 Бабиле — город на востоке Эфиопии, в регионе Оромия.